JLO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jesolo (Italia)
 JLo – abbreviazione del nome della cantante Jennifer Lopez